Ива́н Никола́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Иван Николаевич (1890—1924) — предводитель антикоммунистического движения в Хакасии в начале 1920-х годов.
 Соловьёв, Иван Николаевич (1920—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Соловьёв, Иван Николаевич (род. 1970) — руководитель аппарата комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.